Sator peut faire référence aux sujets suivants :
 le carré Sator, carré magique contenant un palindrome latin
 Šator, montagne de Bosnie-Herzégovine
 Sator, genre de lézard
 Sator, groupe suédois
 Palau-sator, commune de Catalogne, en Espagne
 Kaddour Sator, homme politique français puis algérien